Су-Сент-Марі,  — назва двох міст, розділених внаслідок демаркації 1817 р. канадсько-американського кордону уздовж річки Сент-Меріс:
 Су-Сент-Марі — місто в штаті Мічиган, США
 Су-Сент-Марі — місто в провінції Онтаріо, Канада